Les Metasuchia (ou métasuchiens en français) sont un clade important au sein du super-ordre des Crocodylomorpha. Il est divisé en deux groupes principaux : Notosuchia et Neosuchia. Notosuchia est un groupe éteint qui contient principalement des taxons de petite taille ayant vécu au Crétacé avec une denture hétérodonte. Neosuchia comprend les crocodiliens encore existants et les taxons primitifs comme les peirosauridés et les pholidosauridés. Il est phylogénétiquement défini par Sereno et al. (2001) comme un clade contenant Notosuchus terrestris, Crocodylus niloticus et tous les descendants de leur ancêtre commun.

Phylogénie 
La phylogénie des métasuchiens primitifs a connu de nombreuses révisions ces dernières années. La phylogénie des notosuchiens a été particulièrement révisée, avec la construction du clade Sebecia par Larsson et Sues (2007) pour inclure les peirosauridés dans le clade. Auparavant, les peirosauridés étaient placés à l'extérieur de Notosuchia. Larsson et Sues (2007) ont également suggéré que le clade Sebecosuchia (contenant les familles des Baurusuchidae et des Sebecidae) était polyphylétique, aussi Baurusuchus a été placé à l'extérieur de Sebecia, qui lui-même a été placé à l'extérieur de Notosuchia. Cependant, les plus récentes études phylogénétiques ont remis Baurusuchus dans Notosuchia, même s'il n'est pas encore considéré comme un sebecosuchien.

Cladogramme d'après Sereno et al., 2001

Cladogramme d'après Sereno et al., 2003

Cladogramme d'après Sereno et Larsson, 2009

Notes et références

Liens externes 
 Metasuchia sur Paleobiology Database
 Cladogram of Metasuchia sur Mikko's Phylogeny Archive

Crocodyliformes